Mukařov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Mukařov (okres Mladá Boleslav)
 Mukařov (okres Praha-východ)